Ливенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Ливенское сельское поселение — входит в Красногвардейский район Белгородской области
 Ливенское сельское поселение — входит в Павловский район Воронежской области